Jolkino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Jolkino (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Jolkino (Kaliningrad), verlassener Ort in der Oblast Kaliningrad, deutsch Hermoneiten, 1938 bis 1945 Hermannsdorf (Ostpr.)
 Jolkino (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Jolkino (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Jolkino (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Jolkino (Perm), Dorf in der Region Perm
 Jolkino (Swerdlowsk), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk
 Jolkino (Tschita), Dorf in der Region Tschita
 Jolkino (Tscheljabinsk), Dorf in der Oblast Tscheljabinsk
 Jolkino (Tschuwaschien), Dorf in der Republik Tschuwaschien
 Jolkino (Wolgograd), Dorf in der Oblast Wolgograd